Scherbel ist der Familienname folgender Personen:

 Susanne Scherbel (* 1983), deutsche Schauspielerin
 Uli Scherbel (* 1970), deutscher Schauspieler und Musicaldarsteller